Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcus Hilpert e Vaughan Snyman che hanno battuto in finale Hugo Armando e Cédric Kauffmann 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (Campioni)

 Luke Bourgeois /  Jose Frontera (quarti di finale)
 Julián Alonso /  George Bastl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1999